zwaard (wapen), een gevechtswapen
zwaard (zeilboot), stabilisatiemiddel van een zeilboot
zwaard (kettingzaag), een onderdeel van een kettingzaag

Zwaarden kan verwijzen naar:
 Zwaarden (tarot), een van de 'kleuren' op tarot-kaarten

Zie ook 
Zaken die eenzelfde vorm of functie hebben als het wapen of ernaar vernoemd zijn zijn onder andere:
zwaardvis, naar de spitse snuit
de tand van de narwal
zwaarddrager, een subtropische vis, naar de staartvin en de aarsvin
zwaardlelie, een aanduiding voor planten van het geslacht Lis, zoals de gladiool en de iris, naar vorm van de bladeren
lichtzwaard of laserzwaard, een fictief wapen
een toevoeging aan een onderscheidingsteken die de waarde of rang daarvan verhoogt:
onderscheiding met zwaarden
zwaarden aan de ring